Weinek:
 Ladislaus Weinek
 (7114) Weinek (1986 WN7)
 Martin Weinek (* 1964, Leoben), austriacki aktor